Výraz Trosky má několik významů:

 Trosky (hora) – hora a přírodní památka
 Trosky (hrad) – zřícenina hradu na stejnojmenné hoře